Bedrijf
 Brouwerij De Ryck, brouwerij in de Belgische gemeente Herzele

Personen met de achternaam De Ryck
 Albert De Ryck, Belgisch syndicalist en politicus
 Aurélie De Ryck, Belgisch atlete
 Isidoor De Ryck, Belgisch wielrenner
 Johan De Ryck, Belgisch politicus
 Louis De Ryck, Belgisch politicus
 Luc De Ryck, Belgisch journalist en politicus

Voeding
 Special De Ryck, Belgisch bier

Nederlandse of Vlaamse achternaam